Карл Шлехтер (; 2 марта 1874, Вена, Австро-Венгрия — 27 декабря 1918, Будапешт, Венгрия) — австрийский шахматист, один из сильнейших в первом десятилетии XX века, претендент на мировое первенство, последователь учения Стейница. Шахматный теоретик и композитор. Главный редактор журнала «Deutsche Schachzeitung» (1912—1918).

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 12 мая 1904 года. Сыграл вничью матч на первенство мира с Ласкером, причём до последней партии лидировал в счёте.

Биография 
Карл Шлехтер родился в Вене в семье католиков. В возрасте 13 лет начал играть в шахматы. Его первым и единственным тренером был венгерский шахматный композитор Самуэль Гольд. В 1893 году впервые принял участие в турнире мастеров.

Спортивные результаты

Отзывы о Шлехтере 
В 90-х годах 19 в. теория Стейница настолько ещё не была общим достоянием, что даже многие мастера не усвоили её полностью. Поэтому шахматисты, владевшие ею в совершенстве, без особого труда достигали отличных турнирных успехов, побеждая слабых противников, а между собой делая по преимуществу ничьи. Так возник особый стиль того времени — малоинициативный и сводящийся главным образом к подстереганию у противников, плохо знакомых с системой Стейница, позиционных ошибок. Эта манера игры почти стирала индивидуальное дарование талантливейших шахматистов той эпохи. К числу последних относится и Шлехтер. Изучая его партии, мы, однако, можем различить иногда под маской подражательной техники его истинное, весьма значительное лицо..

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Умершие от туберкулёза
Шахматисты Австрии
Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматные композиторы по алфавиту